Coniston – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Coniston – miejscowość w Kumbrii (Anglia)